

Nowogródek, oggi Navahrudak – città nella voblasc' di Hrodna

Nowogródek Pomorski – città nel voivodato della Pomerania Occidentale